Districtul Buchanan sau Districtul civil Buchanan (conform originalului, Buchanan Township) se poate referi la unul din districtele următoare (în engleză, township), care sunt entități teritoriale de ordin trei (subdivizionare ale comitatelor) din Canada și Statele Unite ale Americii.

Ontario, Canada 

 Districtul civil Buchanan, comitatul Renfrew, provincia , districtul civil se identifică azi cu municipalitatea Laurentian Hills;

Statele Unite ale Americii

Michigan 

 Districtul civil Buchanan, comitatul Berrien, statul ;

Missouri 

 Districtul civil Buchanan, comitatul Atchison, statul ;

Vezi și 

 Buchanan (dezambiguizare)
 Comitatul Buchanan (dezambiguizare)
 Districtul Buchanan (dezambiguizare)

Dezambiguizări districte SUA
Nume proprii